Диболд Шиллинг Старший (; около ,  или  — ) — бернский историк и хронист, автор нескольких исторических сочинений, созданных в традиции .

Биография 

Согласно одним данным, родился около 1430 или 1435 года в Хагенау (ныне Агно) в Эльзасе, согласно другим, около 1445 года в Золотурне, столице одноимённого кантона, в семье местного торговца кожами Никлауса Шиллинга (ум. 1461), выходца из Биля (кантон Берн), и Катарины Баумгартнер (ум. 1486). 

В 1456 году, вслед за своим старшим братом Иоганном, перебрался в Люцерн, став учеником городского писца, а в 1460 году получил должность помощника городского писца и гражданство. Познакомился здесь с местным судебным писарем Гансом Фрюндом, бывшим городским писарем Швица и автором «Хроники Старой Цюрихской войны» (1447). 

В 1460 году поступил на службу в городскую канцелярию Берна, получив гражданские права и в этом городе. В 1462 году вступил в местное престижное «Общество Чертополоха» (), в котором сделал карьеру от писаря до казначея, а в 1468—1470 и 1481—1485 годах занимал должность камергера. В 1468 году стал членом городского совета (т. н. «Совета двухсот»). 

Принимал участие в Вальдсхутской войне (1468) и Бургундских войнах, в частности, в сражениях при Грансоне и при Муртене (1476). Исполнял дипломатические поручения, в 1473, 1474 и 1478 годах участвовал в посольствах в Страсбург.

Познакомившись с городским советником и хронистом Генрихом Диттлингером (ум. 1478) и его другом местным летописцем Бенедиктом Чахтланом (ум. 1493), предположительно стал редактором заключительной части  последнего. В 1481 году получил должность секретаря суда Берна, которую занимал вплоть до самой смерти в 1485 или 1486 году.

Сочинения 

Наиболее известным историческим трудом его является  (), составленная в 1483 году на немецком языке в трёх томах и охватывающая период с 1152 до 1480 года. Является также автором «Большой бургундской хроники» (), или «Цюрихского Шиллинга» (), написанного в 1484 году, и «Шпицского Шиллинга» (), датируемого 1480-ми годами.

В качестве основных источников использовал документы городских и земельных архивов Цюриха, Люцерна, Берна и др. городов, а также труды своих предшественников, в том числе Конрада Юстингера, Ганса Фрюнда, Ганса Шрибера, Бенедикта Чахтлана. Подобно Юстингеру, включал в свои хроники выдержки из подлинных документов и народные исторические песни, что делает их особенно ценными источниками для современных исследователей. Помимо них, значительный историко-бытовой интерес представляют иллюстрации к ним, которых только в «Бернской хронике» насчитывается около 600. 

Его родной племянник Диболд Шиллинг Младший составил в 1509—1513 годах иллюстрированную «Люцернскую хронику», пользуясь, помимо прочих, его хрониками в качестве источников. 

Несмотря на то, что сведения хроник Шиллинга Старшего активно использовали в своих трудах и другие швейцарские хронисты конца XV — первой половины XVI века (Петерманн Эттерлин, Валериус Ансельм и Вернер Шодолер), они быстро оказались забытыми, и лишь в XIX столетии были найдены, опубликованы и введены в научный оборот известным люцернским историком и архивистом .

Примечания

Библиография 

 Tobler G. Die Chronisten und Geschichtschreiber des alten Bern, in Festschrift zur VII. Säkularfeier der Gründung Berns. — Bern: Schmidt Francke & Co, 1891.
 Wyß Georg von. Schilling, Diebold // Allgemeine Deutsche Biographie. — Band 34. — Leipzig: Duncker & Humblot, 1892. — S. 715–717.
 Norbert H. Ott. Schilling, Diebold der Ältere // Neue Deutsche Biographie. — Band 22. — Berlin: Duncker & Humblot, 2005. — S. 770.
 Braun Hans. Diebold Schilling // Historischen Lexikon der Schweiz. Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften. — Band 11. — Basel: Schwabe AG, 2012.
 Schmid Regula. Schilling, Diebold Sn. // Encyclopedia of the Medieval Chronicle, ed. by Graeme Dunphy and Cristian Bratu. — Leiden; Boston: Brill, 2016.

Ссылки 
 Факсимиле Бернской хроники
 Факсимиле Шпицского Шиллинга

Персоналии по алфавиту
Писатели по алфавиту
Хронисты Швейцарии
Хронисты XV века